Дільниця Жмеринка — Гречани — дільниця Південно-Західної залізниці. З'єднує жмеринський і хмельницький залізничні вузли. Довжина дільниці — 106 км. На дільниці розташовані 7 проміжних станцій і 18 зупинних пунктів.

Дільниця відкрита  року в складі Одеської залізниці. Дільниця двоколійна, електрифікована 1997 року.

Історія

Рух поїздів

Транзитні, роздільні та зупинні пункти на дільниці

Джерела 

Hhyhuhngb

Примітки 

Дільниці Південно-Західної залізниці